Das Nationale Olympische Komitee von Namibia () ist die Dachorganisation olympischer Sportarten in Namibia. Das Komitee wurde 1990 mit der Unabhängigkeit Namibias gegründet und 1991 vom Internationalen Olympischen Komitee als Mitglied aufgenommen.

Das Nationale Olympische Komitee hat seinen Sitz in Windhoek; Präsidentin und Vorsitzende ist Agnes Tjongarero.

Siehe auch 
 Olympische Geschichte Namibias
 Namibische Sport-Kommission

Weblinks 
 Offizielle Website des Nationalen Olympischen Komitees von Namibia (englisch)
 Offizielle Website des Nationalen Paralympischen Komitees von Namibia (englisch)
 Namibisches Nationales Olympisches Komitee, olympic.org (englisch)

 
Organisation (Windhoek)
Namibia
Gegründet 1990
Sport (Windhoek)
Sportverband (Namibia)
Nationaler Sportverband (Namibia)